Steinwascher ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Steinwascher (* 1953), deutscher Historiker und Archivar
 Jörg Steinwascher (1945–1999), deutscher Motorbootrennfahrer
 Volker Steinwascher (* 1943), deutscher Motorbootrennfahrer